Litvániai Anna lengyel királyné (1309!10–1339), III. Kázmér lengyel király első felesége
Cillei Anna lengyel királyné (1380/81–1416), II. Ulászló lengyel király második felesége
Jagelló Anna lengyel királyné (1523–1596), Báthory István lengyel király, erdélyi fejedelem felesége
Habsburg Anna lengyel királyné (1573–1598), III. Zsigmond lengyel király első felesége